Préaux kan syfta på:
 Préaux, Ardèche
 Préaux, Indre
 Préaux, Mayenne
 Préaux, Seine-Maritime
 Les Préaux
 Lorrez-le-Bocage-Préaux